Zwingenberg (Baden)
 Zwingenberg (Bergstraße)